Madani ist der Familienname folgender Personen:

 Abbassi Madani (1931–2019), algerischer Politiker
 Abdelmalek Madani (* 1983), algerischer Straßenrennfahrer
 Ahmed Madani (* 1970), saudi-arabischer Fußballspieler
 Ahmed Taoufik El Madani (1898–1983), algerischer Historiker und Politiker
 Ali Madani (* 1964), iranischer Tennisspieler
 Husain Ahmad Madani (1879–1957), politischer Aktivist und islamischer Gelehrter
 Kaveh Madani (* 1981), iranischer Wissenschaftler, Umweltaktivist und Hochschullehrer
 Mahmood Madani, Generalsekretär der Jamiat Ulema-e-Hind und Mitglied des indischen Parlaments
 Nizar Madani (* 1941), saudi-arabischer Politiker
 Proschat Madani (* 1967), österreichische Schauspielerin